One More Try (George Michael), een nummer van de Britse zanger George Michael van zijn album Faith 
One More Try (Timmy T), een nummer van de Amerikaanse zanger Timmy T van zijn Time After Time